Giovanni Francesco Grimaldi (1606–1680) – włoski malarz i architekt
 Giovanni Battista Grimaldi (1678–1757) – włoski polityk, doża Genui
 Giovanni Giacomo Grimaldi (1682–1777) – włoski polityk, doża Genui
 Giovanni Grimaldi (1917–2001) – włoski reżyser